Achab ist
eine alternative Transkription des Namens Ahab (König)

Achab ist der Familienname folgender Personen:
 Jaouad Achab (* 1992), belgischer Taekwondo-Sportler
 Mustapha Achab (* 1942), marokkanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ahab